Kirān wa Munjān är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Kirān wa Munjān är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Kirān wa Munjān är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i provinsen Badakhshan